Foieni ist der Name folgender Orte in Rumänien:

Fienen, Ort im Kreis Satu Mare in Rumänien
Foeni (Timiș), Ort im Kreis Timiș in Rumänien